Dillon kan syfta på:

 Dillon (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Dillon (rom) – ett varumärke på rom
 Matt Dillon (tecknad serie) – en brittisk tecknad serie

Geografi

Liberia 

 Dillon (klan), Montserrado County,

USA 

 Dillon, South Carolina, Dillon County, 
 Dillon, Colorado Colorado, Summit County, 
 Dillon, Montana, countyhuvudort, Beaverhead County, 
 Dillon, Kansas

Se även
 Dillon County

Robotskapade Liberiaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar